Sigmund Freud – austriacki neurolog i psychiatra
 Anna Freud – terapeutka, córka Zygmunta Freuda
 Lucian Freud – malarz, wnuk Zygmunta Freuda
 (4342) Freud – planetoida
 Punk Freud – album muzyczny
 Pink Freud – polski zespół muzyczny
 Doktor Freud – amerykański film biograficzny